Александр Александрович:
 Александрович, Александр Дормидонтович (наст. фам. Покровский; 1881—1959) — певец, артист Мариинского театра.
 Александрович, Александр Юрьевич (род. 1997) — белорусский футболист.